ANQ steht für:
 ANQ: American Notes and Queries, akademisches Quartalsjournal der University of Kentucky, herausgegeben von Taylor & Francis
 Archives nationales du Québec, heute die Bibliothèque et Archives nationales du Québec
 Assemblée nationale du Québec, siehe Nationalversammlung von Québec
 Tri-State Steuben County Airport (IATA-Code), Flughafen im Steuben County (Indiana), Indiana
 Orgullo Antioqueño (UCI-Code), kolumbianisches Radsportteam

anq steht für:
 Jarawa (Andamanensprache) (ISO-639-3-Code), andamanische Sprache der indigenen Jarawa auf den Andamanen

Abkürzung